Buçaco (cuja grafia arcaica é Bussaco) pode designar:
 Serra do Buçaco, uma serra de Portugal;
 Mata Nacional do Buçaco, uma área protegida situada no noroeste da serra homônima;
 Convento de Santa Cruz do Buçaco, situado na mata do Buçaco;
 Palácio Hotel de Buçaco, também aí situado;
 Batalha do Buçaco, uma batalha aí travada, durante a Guerra Peninsular;
 Homem do Bussaco, personagem fictícia do universo Bruno Aleixo.

Desambiguações de topônimos